„Тойота Хайлукс“ (Toyota Hilux) е модел пикапи на японската компания „Тойота“, произвеждан в осем последователни поколения от 1968 година.

Предлага се с два или един реда места за сядане, и с разположен зад тях открит товарен отсек или кабина, като към 2020 година е най-популярният модел пикапи в Европа.

Бележки 

Хайлукс
Пикапи